«Бульвар Кольцова» — станция Правобережной линии Киевского скоростного трамвая, расположенная между станциями «Улица Генерала Потапова» и «Улица Зодчих». Открытая в 1977 году, как остановка на нескоростной части. Расположена на одноименной улице. За станцией начинается нескоростная часть маршрута № 1 на Михайловскую Борщаговку. Сооружение станции началось осенью 2019 года, сама остановка была перенесена. Окончание строительства планировалось до конца года, но сроки были смещены.
Уже возведены две береговые платформы, над ними будут обустроены навесы, а рядом турникеты. Переход через пути и улицу наземный. Вестибюль отсутствует.

Примечания

Ссылка 
• В КГГА обещают переоборудовать остановки трамвая №1 в станции СТ

Станции киевского скоростного трамвая